Каратегин:

 Каратегин — историческая область в Таджикистане.
 Каратегин — административная единица в Бухарском эмирате.